Helicina clappi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1909. Helicina clappi ingår i släktet Helicina och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
clappi